Чэнь И:
 Чэнь И — родовое имя Сюаньцзана.
 Чэнь И — маршал КНР, министр иностранных дел КНР.
 Чэнь И — губернатор (комендант) Тайваня от Китайской Республики (1945—1947), член партии Гоминьдан.
 Чэнь И — композитор, скрипачка.
 Чэнь И — генерал-губернатор Урги от Китайской республики.
 Чэнь И — тайваньская теннисистка.